Prödel – frazione della città di Markkleeberg nel circondario di Lipsia (Sassonia)
 Prödel – frazione della città di Gommern nel circondario rurale di Jerichower Land (Sassonia-Anhalt)